Plaats in Indonesië
 Teladas (Dente Teladas), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulang Bawang in de provincie Lampung
 Teladas (Rawas Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra